Slovo jezero má několik významů:

 jezero – vodní nádrž
antropogenní jezero
hořké jezero
ledovcové jezero
rekultivační jezero
sladkovodní jezero
slané jezero

rybník
 Jezero (Hrejkovice) – rybník v okrese Písek
 Jezero (Mšeno) – rybník v okrese Mělník
 Jezero (Odeř) – rybník v okrese Karlovy Vary
 Jezero (Sezimovo Ústí) – rybník v okrese Tábor

místopis
 Jezero (Struhařov) – část obce Struhařov 
 Jezero (Lhota) – jezero zvané též Lhota v okrese Praha-východ
 Jezero (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Hodonín 
 Jezero (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Příbram
 Jezera – část obce Pozořice, dříve samostatná obec
 Jezero (Bosna a Hercegovina) – město v Bosně a Hercegovině
 Jezero (kráter) – impaktní kráter na povrchu Marsu vyplněný částečně říční deltou

Související články
Seznam českých jezer